La Copa de la UEFA 1974–75 fou guanyada pel Borussia Monchengladbach, que va derrotar el FC Twente a la final a doble partit per un global de 5-1 en el resultat agregat.

Primera ronda 

|}

Segona ronda 

|}

Tercera ronda 

|}

Quarts de final 

|}

Semifinals 

|}

Final 

|}

Enllaços externs 
 Web oficial
 Resultats a RSSSF

Competicions futbolístiques del 1975
1974-1975
Competicions futbolístiques del 1974